Ехидо Сан Мигел Амејалко има више значења:

 Ехидо Сан Мигел Амејалко (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ехидо Сан Мигел Амејалко (Окојоакак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику